Николай Львович Воронков — советский и российский художник, художник-график. Академик Российской академии художеств (2001. Отделение графики). Народный художник Российской Федерации (1999).

Биография 
Родился 14 ноября 1934 года в Москве. В 1954 году, после окончания средней художественной школы, учился Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова, а затем до 1964 года стажировался в мастерских Академии художеств СССР. Учился у Е. А. Кибрика, Д. А. Шмаринова.

В 1967 году Воронков Николай Львович вступил в Московский союз художников. В 1982 году было присвоено звание Заслуженного художника РСФСР, а в апреле 1999 года — Народный художник Российской Федерации.

В 1993–1997 годах — руководитель творческой мастерской графики в Красноярске. Секретарь правления СХ СССР (1989–1991).

Работы художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Волгодонском художественном музее, в других галереях и музеях России, в частных коллекциях Австрии, Германии, США.

Воронков Николай Львович принимает участие в конференциях, пленумах и съездах Союза Художников РФ. Председатель комиссии по приёму в СХР в секции Графика. Куратор дома творчества «Челюскинская». 

Живёт и работает в Москве.

Педагогическая деятельность 
Учёное звание доцента по кафедре графики МГХИ им. В. И. Сурикова присвоено в 1985 году. Учёное звание профессора по кафедре графики МГХИ им. В. И. Сурикова присвоено в 1993 году.Преподает около 50 лет. В должности профессора кафедры «Иллюстрация и эстамп» МГУП имени Ивана Федорова с 2005 года руководит творческой мастерской «Цветная автолитография и книжная иллюстрация» лабораторного центра ФГИ/ХОПП, читает лекции и ведёт практические занятия по
дисциплинам «Эстамп» и «Классические и современные техники гравюры».

Награды и премии 
 Народный художник Российской Федерации (18 апреля 1999 года).
 Заслуженный художник РСФСР (18 марта 1982 года).
 Первая премия Всемирной выставки «Охота».
 Серебряная медаль Академии художеств СССР за иллюстрации к произведениям С. Есенина (1989, Российская академия художеств)

Примечания

Ссылки 
 Воронков Николай Львович
 Коллекция Государственного Русского музея Справочные материалы. Именной указатель авторов. Воронков Н. Л.
 В Ульяновской области названы имена лауреатов Международной премии в области изобразительного искусства имени Аркадия Пластова
 

Художники России
Художники журнала «Мурзилка»
Выпускники МГХИ им. Сурикова‎